Live in London může odkazovat na alba různých skupin a interpretů:

 Live in London (album, Amon Düül II)
 Live in London (album, Deep Purple)
 Live in London (album, Leonard Cohen)
 Live in London (album, Gary Numan)
 Live in London (album, Great White)
 Live in London (album, Judas Priest)
 Live in London (album, Mariza)
 Live in London (album, Peggy Lee)
 Live in London (album, Sheer Greed)
 Live in London (album, Sparks)
 Live in London (album, Steppenwolf)
 Live in London (album, Testament)
 Live in London (album, The Beach Boys)
 Live in London (album, The Only Ones)
 Live in London (album, The Strokes)
 Live in London (album, The Toasters)
 Live in London (album, Will Young DVD)